L'aire urbaine de Saint-Étienne est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Saint-Étienne. Composée de 117 communes, c'est la dix-septième aire urbaine français par sa population. Lors du redécoupage des aires urbaines effectué en 2010 par l'INSEE, elle a absorbé les anciennes aires urbaines de Saint-Chamond et Saint-Just-Saint-Rambert.

Données générales 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Saint-Étienne est composée de 117 communes, dont 107 sont situées dans la Loire et 10 dans la Haute-Loire. Ses 520 640 habitants en 2017 font d'elle la  urbaine de France.

33 communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département :

Composition 
L'aire urbaine de Saint-Étienne est composée des 117 communes suivantes :

Évolution démographique

Voir aussi

Articles connexes 
Données générales
 Unité urbaine
 Pôle urbain
 Aire urbaine (France)
 Liste des aires urbaines de France
 Données démographiques en rapport avec l'aire urbaine de Saint-Étienne
 Unité urbaine de Saint-Étienne
 Arrondissement de Saint-Étienne

Liens externes 
 Statistiques (dossier complet) de l'aire urbaine de Saint-Étienne (017).

Notes et références

Notes

Références 

Aire urbaine en France par ville

Aire urbaine dans la Loire
Aire urbaine dans la Haute-Loire